Die Texas Open 2010 fanden vom 6. bis 11. April 2010 in Houston, Texas in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2009/10 und mit 26.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidigerin war Nicol David, die nicht erneut antrat. Das Endspiel gewann Joelle King gegen Rachael Grinham mit 11:8, 6:11, 11:8 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 

WSA World Tour 2009/10
2010
Squashturnier in Houston